Gambit królowej (oryg. The Queen’s Gambit) – powieść Waltera Tevisa
 Gambit królowej (oryg. The Queen’s Gambit) – miniserial na podst. powieści
 Gambit hetmański (ang. Queen’s Gambit) – otwarcie szachowe